Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але цього разу Копс-Джонс вирішила взяти участь у турнірі в турнірі в Римі, а Спірс вирішила не грати.
Сорана Кирстя і Анабель Медіна Гаррігес виграли титул, перемігши у фіналі пару Віталія Дяченко і Орелі Веді з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw

Estoril Open, парний розряд
2010
Estoril Open, жінки, парний розряд, 2010